Escudo de Yugoslavia puede referirse a caulquiera de los que representaron a este país ya desaparecido:

 Escudo del Reino de Yugoslavia
 Escudo de la República Federal de Yugoslavia
 Escudo de la República Federal Socialista de Yugoslavia